Claude Georgel est un saxophoniste français né en 1959, directeur du Pôle Supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt à Paris.

Discographie 
 Chaude image : Quatuor Cénoman - François Jeanneau / EQUART 01-006 (1996)
 Comme en scène : Bernard Haillant en compagnie de Claude Georgel / RLR 12.10 (1996)
 À la suite : Trio Bardet-Georgel-Kpadé / AA 312 624 (1998)
 Histoire de Sax : Quatuor SAX 4 / SAX4 9902 (1999)
 Soledades : Claude Georgel solo / MetaVDO CG001 (2004)
 Vent de Sax n°2 : Claude Georgel joue Jean-Claude Risset / Éditions CCAM (2005)
 La môme aux boutons : Quatuor SAX 4 / SAX4 0303 (2005)
 Ils ont chanté ses mots (DVD) : Hommage à Bernard Haillant : Sax4 et Jean-Louis Georgel (part.) / RLR 12.13 (2008)
 New-York Suite : Quatuor SAX 4 / Welcome Records WR0802 (2009)
 Madame D. : Claude Georgel saxophones / Vand’Œuvre 1337 (2013)
 Colors : Quatuor Sax4, musiques et arrangements Claude Georgel / perc.pro 10262015 (2015)

Liens externes 

 

Saxophoniste classique français
Naissance en 1959
Élève du conservatoire à rayonnement régional du Grand Nancy
Professeur au conservatoire à rayonnement régional du Grand Nancy